een veld met riet
 Gerrit Rietveld (1888-1964), Nederlands architect en meubelontwerper
 Gerrit Rietveld Academie, de Amsterdamse kunstacademie, zo genoemd in 1968
 Gerrit Rietveld College, een Utrechtse middelbare school, vernoemd naar Rietveld
 Rietveld Lyceum, een Doetinchemse middelbare school ontworpen door Rietveld
 Rietveld Schröderhuis, een door Rietveld ontworpen woonhuis in Utrecht uit 1924
 Rietveldpaviljoen (Venetië), een tentoonstellingsgebouw in Venetië
 Rietveldpaviljoen De Zonnehof, een tentoonstellingsgebouw in Amersfoort
 Rietveldstoel, een rood-blauwe stoel ontworpen door Rietveld
 Bep Rietveld (1913-1999), Nederlands kunstschilderes, dochter van Gerrit
 Gerrit Rietveld jr. (1920-1961), Nederlands meubelontwerper, zoon van Gerrit
 Hugo Rietveld (1932-2016), Nederlands kristallograaf
 Jan Rietveld (1919-1986) Nederlands architect, zoon van Gerrit
 Wim Rietveld (1924-1985), Nederland industrieel ontwerper, zoon van Gerrit
 Rietveld (Delft), een straat en gracht in Delft
 Rietveld (Molenlanden), een buurtschap in de gemeente Molenlanden
 Rietveld (Alphen aan den Rijn), een buurtschap in de gemeente Alphen aan den Rijn
 Rietveld (gemeente), een voormalige gemeente in Zuid-Holland en later Utrecht
 Rietveld (polder Alphen aan den Rijn), een voormalig waterschap bij Alphen aan den Rijn
 Rietveld (polder Rijnwoude), een voormalig waterschap bij Hazerswoude in de gemeente Rijnwoude
 Rietveld (polder Woerden), een voormalig waterschap bij Woerden
 Het Rietveld of Waalse veld, een polder in de provincie Utrecht